Международный аэропорт имени Мухаммеда V (, ; ; )  — международный аэропорт, обслуживающий Касабланку, Марокко. Самый загруженный аэропорт в Марокко и седьмой по загруженности аэропорт в Африке, пассажиропоток более 9 млн человек в год. Располагает тремя пассажирскими и одним грузовым терминалами (пассажирские Терминал 1 — 76 000 м2, Терминал 2 — 66 000 м2, Терминал 3 — 4000 м2).

Расположен в провинции Нуасер. Аэропорт служит хабом для авиакомпаний Royal Air Maroc, Jetairfly, Air Arabia Maroc и RAM Express. Назван в честь короля Марокко Мухаммеда V.

История

1940-е годы 

Аэропорт Касабланка Мохаммед V был построен военными США в начале 1943 года во время Второй мировой войны в качестве вспомогательного аэродрома для аэропорта Анфа в Касабланке и был назван аэродром Беррехид. Аэродром обслуживал разнообразные военные перевозки в качестве перевалочного пункта на пути к аэродрому Порт-Ляутей и аэропорту Марракеша. Кроме того, это была конечная остановка трансатлантических маршрутов по Средней Атлантике через Азорские острова до Новой Шотландии и до аэродромов на восточном побережье США.

1950-е годы 
Во время холодной войны, с начала 1950-х годов, на территории нынешнего аэродрома базировалась американская авиабаза Нуасер которая использовалась в качестве плацдарма для стратегических бомбардировщиков B-47 Stratojet развернутых в сторону СССР. Позже бомбардировщики были перемещены на авиабазу Бен-Герир, так же располагавшуюся на территории Марокко.

После обретения независимости Марокко в 1956 году правительство Мухаммеда V хотело, чтобы ВВС США вывели свои базы из Марокко. Соединенные Штаты согласились покинуть страну в декабре 1959 года, а к 1963 году полностью покинули Марокко, разместив свои бомбардировщики на базах в Испании.

1960-е годы 
15 августа 1963 года американцы вернули аэропорт правительству Марокко. Вскоре аэропорт заработал на гражданские нужды.

Авиакомпании и направления

Пассажирские

Грузовые

Трафик

Наземный транспорт

Рельсовый 
Железнодорожное сообщение (с 04:00 до 23:00) предоставляется каждый час от железнодорожной станции порта Касабланка до аэропорта Касабланки. Железнодорожная станция располагается прямо под зданием аэропорта.

Автомобильный 
 Из Касабланки основной доступ по автомагистрали A3;
 Из Рабата по автостраде А1 через Тит Меллиль и шоссе N9;
 Из Бени-Меллаля по автостраде А4;
 Из Марракеша по автостраде А3 съезд 225 км;
 Из Эль-Джадиды по автомагистрали А1 и автомагистрали А3.

Авиакатастрофы и происшествия 
 1 апреля 1970 года самолет Royal Air Maroc Sud Aviation SE-210 Caravelle потерпел крушение на подходе к аэропорту Касабланки Мохаммед V, когда он потерял управление на высоте около 150 метров. Фюзеляж раскололся надвое. 61 человек из 82 пассажиров и членов экипажа погиб.

Примечания

Ссылки 
 Международный аэропорт Мухаммеда V
 Управление марокканских аэропортов
 
 

Аэропорты Марокко
Аэропорты, названные в честь людей